Шо́тто Кале́н (; ум. 1657) — лифляндский церковный деятель, пастор церкви святого Петра в Риге. Умер от чумы.

Написал: «Varia theoremata philosophica» (Гиссен, 1615); «Diss. de peccato in Spiritum sanctum» (в «Disp. Giessen.», т. VII, № 16); «Ars bene vivendi et moriendi» (Рига, 1629); «Deliciae paschales» (Рига, 1642).

Литература 
  

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1657 году
Богословы Латвии
Пасторы по алфавиту
Пасторы Латвии
Умершие от чумы